

Geografia 
Edison (Geórgia)
Edison (Nova Jersey)
Edison (Nebraska)
Edison (Washington)
Edison (Ohio)

Outros 
Edison (empresa)
Edison (filme)
Thomas Edison — inventor e cientista dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes